

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 36, w tym 22 podstawowe
 Dąbie – miasto 
 Dąbie – część miasta Kraków, w Dzielnicy II Grzegórzki
 Dąbie – część miasta Szczecin
 Dąbie – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Śródmieście
 Dąbie – część miasta Żory
 Dąbie – część miasta Częstochowa
 Dąbie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Prochowice 
 Dąbie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Dąbie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Dąbie – część wsi Nowy Dwór w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Dąbie – część wsi Zdziłowice w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Godziszów
 Dąbie – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Dąbie – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Dąbie – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Dąbie – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Dąbie – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Dąbie – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Dąbie – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Dąbie – część wsi Grabina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Dąbie – część wsi Klonów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Dąbie – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice 
 Dąbie – część wsi Wielopole w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Dąbie – część wsi Zembrzyce w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Dąbie – część wsi Wola Brzostecka w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Dąbie – część wsi Tuszyma w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Dąbie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki 
 Dąbie – część wsi Zbydniów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Dąbie – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów 
 Dąbie – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary 
 Dąbie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost 
 Dąbie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin 
 Dąbie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa 
 Dąbie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Dąbie – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Dąbie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty 
 Dąbie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Jeziora 
 Dąbie – jezioro w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachodniopomorskim, w Szczecinie
 Dąbie – jezioro na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim
 Dąbie – jezioro na Wysoczyźnie Czerwieńskiej, w woj. lubuskim
 Dąbie – jezioro na Pojezierzu Sławskim, w woj. lubuskim

Gminy i gromady 
 Dąbie – gmina w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim
 gmina Dąbie – gmina w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim
 Dąbie – gromada w powiecie łukowskim
 Dąbie – gromada w powiecie krośnieńskim
 Dąbie – gromada w powiecie będzińskim
 Dąbie – gmina w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dąbie Kujawskie
 Dąbie Poduchowne
 Zawodzie-Dąbie
 Stopień Wodny Dąbie